Женская Лига чемпионов УЕФА 2019/20 — девятнадцатый розыгрыш турнира и одиннадцатый с момента преобразования его в Лигу чемпионов. Квалификационный раунд турнира проходил с 7 по 13 августа, матчи плей-офф стартовали 11 сентября 2019 года. Финальный матч турнира планировалось сыграть 24 мая 2020 года в Вене на стадионе «Виола Парк», но в связи с пандемией COVID-19 матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, было решено провести с 21 по 30 августа 2020 года на стадионах Испании.

Участники турнира 
Футбольные федерации, занимающие места с 1 по 12 в рейтинге УЕФА, представлены двумя командами. Остальные ассоциации представлены чемпионами своих стран. Лучшие десять стран рейтинга напрямую делегируют своих представителей в 1/16 финала, также с этой стадии турнир начнут чемпионы стран, занимающих в рейтинге места с 11 по 12. Остальные сорок команд, принимающих участие в соревнованиях, начнут турнир с квалификационного раунда. Полный список участников розыгрыша опубликован УЕФА 25 июня 2019 года.

Результаты

Квалификационный раунд 

Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 21 июня 2019 года. При жеребьёвке команды были поделены на четыре корзины в соответствии с таблицей клубных коэффициентов на начало сезона. Участники разбиты на десять групп по четыре команды. Турниры в группах состоятся в один круг, матчи пройдут с 7 по 13 августа 2018 года. Десять победителей групп выйдут в 1/16 финала, которые присоединятся к 22 командам за право играть на вылет.

Группа 1 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 2 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 3 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 4 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 5 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 6 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 7 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 8 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 9 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Группа 10 

Источник: uefa.com
 (H) Host - принимающая сторона

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 

Жеребьёвка 1/16 финала состоялась 16 августа 2019 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария. Первые матчи прошли 11 и 12 сентября, ответные — 25 и 26 сентября 2019 года.

|}

Отчёты о матчах 1/16 финала 
<center>Барселона победила по сумме двух матчей 4:1</center>

<center>Славия победила по сумме двух матчей 9:2</center>

<center>Атлетико Мадрид победил по сумме двух матчей 4:3</center>

<center>ПСЖ победил по сумме двух матчей 7:0</center>

<center>Фортуна Йёрринг победила по сумме двух матчей 3:0</center>

<center>Глазго Сити победил по сумме двух матчей 5:1</center>

<center>Лион победил по сумме двух матчей 16:0</center>

<center>Арсенал победил по сумме двух матчей 6:0</center>

<center>Бавария победила по голам на выезде 2:2</center>

<center>Твенте победила по сумме двух матчей 5:4</center>

<center>БИИК-Казыгурт победил по сумме двух матчей 3:1</center>

<center>Брейдаблик победил по сумме двух матчей 4:2</center>

<center>Вольфсбург победил по сумме двух матчей 15:0</center>

<center>Брондбю победил по сумме двух матчей 2:1</center>

<center>Манчестер Сити победил по сумме двух матчей 11:1</center>

<center>Минск победил по сумме двух матчей 4:1</center>

1/8 финала 

Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 30 сентября 2019 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Первые матчи пройдут 16/17 октября, ответные — 30/31 октября 2019 года.

|}

Отчёты о матчах 1/8 финала 
<center>Глазго Сити победил в серии пенальти 3:1</center>

<center>Барселона победила по сумме двух матчей 8:1</center>

<center>Бавария победила по сумме двух матчей 7:0</center>

<center>Лион победил по сумме двух матчей 11:0</center>

<center>ПСЖ победил по сумме двух матчей 7:1</center>

<center>Вольфсбург победил по сумме двух матчей 7:0</center>

<center>Арсенал победил по сумме двух матчей 13:2</center>

<center>Атлетико победил по сумме двух матчей 3:2</center>

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала состоялась 8 ноября 2019 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Матчи пройдут 21/22 августа и будут включать только одну встречу

Отчёты о матчах 1/4 финала

1/2 финала

Отчёты о матчах 1/2 финала

Финал

Отчёт о финале

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2019 год в женском футболе
2020 год в женском футболе
2019
Европейский футбол в сезоне 2019/2020